Niemcy:
 Giebel – dzielnica miasta Stuttgart
 Giebel – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn
 Giebel – szczyt górski w Alpach Algawskich